DFM — аббревиатура. Может означать:
 DFM — российская радиостанция.
 DFM (сокр. от Dongfeng Motors) — китайская автопромышленная компания.